Giga steht für
 den Einheitenfaktor für eine Milliarde (109), siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 Gigue, Tanz der Barockzeit
 Giga (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Giga Tetsuji (1885–1965), japanischer Generalleutnant

GIGA steht für:
 GIGA, Online-Community und Magazin
 GIGA (Fernsehsendung), ehemalige deutsche Fernsehsendung
 GIGA 2, ehemaliger deutscher Fernsehsender
 GIGA Digital Television
 GIGA Informationszentrum, deutsche Spezialbibliothek für Regionalwissenschaften
 German Institute for Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien

Siehe auch:
 Gigant
 Gigas

Abkürzung